Бустиљос има више значења:

 Бустиљос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Бустиљос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику